Love Kills ():

 Love Kills (гурт)
 Love Kills (пісня Роберто Беллароси)
 Love Kills (пісня Фредді Мерк'юрі)
 Love Kills! — альбом Маріо ван Пеблса